Margarethe Jantsch ist der Name folgender Personen:

* Margarethe Jantsch, Ehename von Margarethe von Ziegler (1854–1878), deutsch-österreichische Schauspielerin
 Margarethe Jantsch (Schauspielerin) (eigentlich Margarethe Dombrowska; 1879–??), österreichische Schauspielerin